Martelli oder Martelly ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Martelli (* 1987), US-amerikanische Ruderin
 Augusto Martelli († 2014), italienischer Komponist, Dirigent und Arrangeur
 Claudio Martelli (* 1943), italienischer Journalist und Politiker (PSI)
 Danilo Martelli (1923–1949), italienischer Fußballspieler
 Francesco Martelli (1633–1717), italienischer Titularerzbischof und Patriarch von Jerusalem
 Gastone Martelli (* 1908; † unbekannt), italienischer Fußballspieler 
 Giovanni Paolo Martelli (1935–2020), italienischer Pflanzenvirologe
 Giulietta Martelli-Tamoni (1890–1975), italienische Krankenschwester des Roten Kreuzes, Journalistin und Dichterin
 Henri Martelli (1895–1980), französischer Komponist

 Kathrin Martelli (* 1952), Schweizer Politikerin (FDP)
 Manuela Martelli (* 1983), chilenische Schauspielerin
 Marisa Martelli (* 1928), australische Werbetexterin und Modeikone
 Massimo Martelli (* 1957), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Michel Martelly (* 1961), haitianischer Politiker, Staatspräsident
 Milan Martelli (* 1979), deutscher Komponist und Musikproduzent
 Otello Martelli (1902–2000), italienischer Kameramann

Martelli steht für:
 (4061) Martelli, ein nach Giuseppe Martelli benannter Asteroid